Марио Алехандро Трехо Кастро (; 9 марта 1999, Аоме, Мексика) — мексиканский футболист, защитник клуба «Монаркас Морелия».

Клубная карьера 
Трехо — воспитанник клуба «Монаркас Морелия». 25 июля 2018 года в поединке Кубка Мексики против «Алебрихес де Оахака» Марио дебютировал за новую команду. 10 марта 2019 года в матче против УНАМ Пумас он дебютировал в мексиканской Примере.

Международная карьера 
В 2018 году в составе молодёжной сборной Мексики Трехо принял участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против Сан-Мартин, Гренада и Панамы.

В 2019 году Трехо принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире но сыграл в матче против команды Эквадора.

Достижения 

Международные

 Мексика (до 20)
  Молодёжный кубок КОНКАКАФ — 2018

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Атлетико Морелия»